Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Konstantinos Economidis e Amir Hadad che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Giancarlo Petrazzuolo 6-4, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Giorgio Galimberti /  Stefano Galvani (semifinali)

 Michael Lammer /  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Manuel Jorquera /  Giancarlo Petrazzuolo (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2006